Martín kan som auktorsförkortning betyda:

 Aurelio Martín
 Eliézer Martín
 María P. Martín

Robotskapade auktorsförkortningar